Tomes ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Tomes (* 1951), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Charles Sissmore Tomes (1846–1928), britischer Zahnarzt und Chirurg, Sohn von John Tomes
 John Tomes (1815–1895), britischer Zahnarzt
 Miroslav Tomeš (* 1985), tschechischer Biathlet
 Robert Fisher Tomes (1823–1904), britischer Zoologe